19-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1974 Ballon d’Or)»
31 декабря 1974 года

Золотой мяч: 
 Йохан Кройф

(третий раз)

< 18-я Церемонии вручения 20-я >
Золотой мяч 1974 года (фр. 1974 Ballon d’Or) — 19-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 1500 France Football 31 декабря 1974 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. 

Обладателем награды в третий раз стал голландский нападающий «Барселоны» Йохан Кройф. Он стал первым футболистом, получившим «Золотой мяч» в третий раз, и первым, получившим его второй раз подряд. Кройф опередил в опросе Франца Беккенбауэра и Казимежа Дейну.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1974 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1974 году